Гелен — син Пріама й Гекаби
 Ге́лен () — жіноче ім'я, англійська форма імені Олена, Єлена.
 Гелен — індійська акторка

Топонім 
 Гелен — гора у хребті Вінд-Рівер, в Скелястих горах (штат Вайомінг, США)
 Гелен — місто в США, штат Джорджія
 Гелен — переписна місцевість у США, штат Західна Вірджинія

Кінематограф 
 «Гелен» — американський фільм 2009 року

Див. також 
 Елен
 Геллен (Еллін) — персонаж давньогрецької міфології